Francisco Javier Rodríguez, een voetballer uit Mexico
 Francisco Rodríguez (1987), een voetballer uit Colombia
 Francisco Rodriguez (voetballer), een voetballer uit Zwitserland
 Francisco Rodríguez (bokser), een bokser uit Venezuela
 Francisco Rodríguez (judoka), een judoka uit Puerto Rico
 Francisco Rodríguez (Argentijns wielrenner), voormalig Argentijns wielrenner
 Francisco Rodríguez (Colombiaans wielrenner), ook wel Pacho Rodríguez, een Colombiaans wielrenner
 Francisco Rodríguez (roeier), Cubaans roeier

Zie ook
 Francisco Rodrigues voor de gelijkaardige naam